Aille, une rivière française, affluent droit de l'Argens, elle coule entièrement dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 , une rivière d'Irlande.